Deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae portent le nom de Tyranneau de Berlepsch :

 Le Tyranneau de Berlepsch (Zimmerius petersi), aussi appelé Tyranneau de Peters ;
 Le Tyranneau à ventre blanc (Serpophaga munda), aussi appelé Tyranneau de Berlepsch et Tyranneau munda.

Références 

Tyrannidae